Кейси Монгильо (; род. 22 октября 1987 года в Хартфорде, Коннектикут, США) — американский актёр озвучивания, сыгравший роли в анимации и видеоиграх. Монгильо наиболее известен тем, что озвучивал главного героя, Синдзи Икари, в английском дубляже Neon Genesis Evangelion от Netflix в 2019 году, а также сыграл Эмпорио Альнино из JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, Шоу Судзуки из Mob Psycho 100 и Райчу, Скорбанни, Рабуту, Синдерейс, Криса и Аллистер в «Покемонах».

Карьера 
В 2019 году Монгильо озвучил главного героя Синдзи Икари в дубляже Netflix аниме-сериала Neon Genesis Evangelion, заменив Спайка Спенсера, сыгравшего роль в оригинальном дубляже ADV Films. Монгильо написал в Твиттере, что играть Синдзи было одной из величайших почестей в его жизни.

Ноэль Киркпатрик из TV Guide похвалил Монгильо за озвучивание Синдзи, заявив, что он преуспел в переключении «между сарказмом и печалью, восторгом и отстранённостью» и что он «лучше уловил подростковый голос Синдзи», чем Спенсер. Аджа Романо из Vox похвалил Netflix за выбор небинарного актёра на роль Синдзи. Кэрол Грант в статье для Vice написала, что Синдзи, которого играет транс-актёр, сделал сериал более квир-дружелюбным, заявив, что «постановка Монгильо отражает тонкое взаимодействие между мужскими и женскими аспектами голоса и личности Синдзи, привнося его телесные черты и гендерные тревоги к жизни».

За роль Синдзи Монгильо был номинирован Crunchyroll Anime Awards на лучшую роль актёра озвучивания (английский).

3 апреля 2012 года Монгильо выпустил сингл «Everything Is Alright» на Apple Music.

Фильмография

Аниме

Анимация

Видеоигры

Другой дубляж

Дискография

Сингл 
 «Everything Is Alright» (2012)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Википедия:Биографии современников
Актёры озвучивания США
Люди с небинарными гендерными идентичностями